Jméno a příjmení Karel Krejčík má více známých nositelů:

 Karel Krejčík (1857–1901) – český ilustrátor a karikaturista
 Karel Krejčík (1956) – (* 1956) – český fotbalista a fotbalový trenér
 Karel Krejčík (fotbalista, 1985) – český fotbalista
 Pavel Bojar – vlastním jménem Karel Krejčík